Боцешти има више значења:

 Боцешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Боцешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Боцешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Боцешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Боцешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији